Vikingfjord bezeichnet:

Schiffe:
 Vanadis (Schiff, 1924), von 1978 bis 1981 Vikingfjord
 Sandnes (Schiff, 1950), von 1974 bis 1977 Vikingfjord
 Vikingfjord (Schiff, 1969)

Sonstiges:
 Vikingfjord Vodka, norwegische Spirituosenmarke